Daniel Spagnou (1940-), homme politique français ;
 Pierre Spagnou, ingénieur français.